Das Mixed der Australian Championships 1968 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidiger waren Lesley Turner und Owen Davidson.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Draw der Australian Championships auf ITFtennis.com (englisch)

Mixed
1968